Несоизмеримость () — концепция в философии науки, согласно которой невозможно установить логические отношения, в том числе и противоречия, между конкурирующими сменяющими друг друга научными теориями.

Термин несоизмеримость берет свое начало в математике для обозначения величин, не имеющих общей меры. Начало же повсеместного применения этого понятия относительно научных теорий произошло после его популяризации двумя влиятельными философами науки: Томасом Куном и Полом Фейерабендом. Теории Куна и Фейерабенда ставят под сомнение рациональность и развитие науки, за что даже иногда называются «злейшими врагами науки». С 1960-х годов несоизмеримость научных теорий была широко обсуждаемой, противоречивой идеей, сыгравшей важную роль в повороте философии науки и становлении социологии науки как отдельной дисциплины.

Несоизмеримость Томаса Куна 

Впервые Томас Кун обратил внимание на несоизмеримость, будучи аспирантом в 1940 году, когда его заинтересовала физика Аристотеля, казавшаяся ему на тот момент бессмысленной из-за собственного современного восприятия некоторых терминов, употребляемых Аристотелем совсем в ином, отличном от современного, значении. Кун пришел к выводу, что для понимания Аристотелевской парадигмы нужно избавиться от современной, расширить смысл понятий, что возможно только с помощью переключения гештальта, но не на основании какого-либо рационального решения.

Осознание этого факта привело философа к мысли о том, что такие концептуальные различия могут указывать на разрывы между различными способами мышления, а, соответственно, между смыслами понятий. Такое открытие легло в основу появления термина «несоизмеримость» в известнейшей работе философа «Структура научных революций».

Структура научных революций 

Томас Кун начал использовать термин «несоизмеримость» в работе «Структура научных революций» для описания перекрестных научных традиций в связи с научными революциями и сменами парадигм, а также для оспаривания идеи о том, что существуют неизменные, нейтральные методологические стандарты для сравнения теорий на протяжении всего развития естественных наук. Основная цель «Структуры научных революций» Куна состояла в том, чтобы бросить вызов идее научного прогресса как кумулятивной, согласно которой то, что исправляется или отбрасывается в ходе научного прогресса никогда не было действительно научным. Кун использовал несоизмеримость в качестве основы его проблемы. Вместо того, чтобы понимать научный прогресс как процесс изменения к некоторой фиксированной истине, Кун сравнил свой взгляд на это с концепцией Дарвина: научный прогресс подобен эволюции в том смысле, что его развитие следует понимать без отсылки на постоянную фиксированную цель.

Первоначальная формулировка несоизмеримости подвергалась значительной критике из-за того, что вводила в заблуждение прежде всего о том, что наука является иррациональной, а также не проясняла вопрос, каким образом учёные, работающие в разных парадигмах, могут общаться с друг другом.

Последующее развитие несоизмеримости Куна 
Томас Кун до конца своей жизни в 1996 году продолжал развивать и уточнять понятие несоизмеримости, публикуя исследования в отдельных статьях и сериях лекций. Важным дополнением к существующей характеристике несоизмеримости стало разделение её на два научных контекста: таксономическую несоизмеримость и методологическую несоизмеримость, отличаемых тем, что первая включает в себя концептуальные изменения, а вторая — эпистемологические, используемые для оценки теорий.

Кун подчеркивал разницу между ростом научного знания в рамках одной парадигмы и научной революцией, нуждающейся в замене существующих концепций новыми, несовместимыми со старыми. Для того, чтобы объяснить природу этой концептуальной несовместимости, Кун ввел понятие «лексической таксономии», которую можно описать через конкретный пример: невозможно английское утверждение «кот сидел на половике» () перевести на французский язык вследствие несоизмеримости французской и английской таксономий для половых покрытий. В каждом конкретном случае истинности английского утверждения можно отыскать соответствующее французское утверждение, использующее такие слова, как «гобелен», «тюфяк», «коврик» и т. д. Однако нет одного французского утверждения, которое относится ко всем и только тем ситуациям, в которых истинно английское утверждение. В этом смысле английское утверждение нельзя высказать по-французски. Чтобы объяснить несоизмеримость с точки зрения таксономии, Кун разработал «принцип не-перекрытия» (the no-overlap principle). Данный принцип исключает перекрестную классификацию объектов по различным видам в рамках таксономической несоизмеримости.

Влияние Людвика Флека 
Томас Кун в предисловии к «Структуре научных революции» отметил большое влияние польского учёного Людвика Флека на формирование собственных представления о несоизмеримости. Флек уже в работе «Возникновение и развитие научного факта: введение о стиле мышления и интеллектуальном коллективе», опубликованной на немецком языке в 1935 году, оперирует понятием несоизмеримости () для описания различных стилей мышления в естественных науках. С точки зрения учёного, изменения, происходящие в ходе научного прогресса ведут к появлению несоизмеримости между старыми и новыми теориями. Несмотря на то, что Флек оказал значительное влияние на развитие идей Куна о несоизмеримости, их взгляды на некоторые вещи различаются. Так, для Флека изменение значений понятий являются непрерывным процессом, сопровождающим постоянное научное развитие, в то время как Кун различает нормальное научное развитие, которое не сопровождается сменой значений и парадигм, от научных революций, изменяющих значения.

Пол Фейерабенд

Несоизмеримость и язык науки 
Концепция несоизмеримости Пола Фейерабенда берет свое начало в «Тезисе I», описанном в «Попытке реалистической интерпретации опыта». Данный тезис является критикой утверждения логических позитивистов о существовании автономного языка наблюдений, который может быть общим для каждой научной теории. Такие общие термины, согласно логическим позитивистам, определяются конкретными наблюдениями, то есть ситуативно. Также Фейерабенд критикует Витгенштейна, утверждавшего, что значение термина наблюдения определяется его употреблением, в соответствии с «языковыми играми». Фейерабенд же отрицал инвариантность значения научных терминов. Их значение определяется контекстом теории и её основными постулатами и, соответственно, для описания наблюдаемых ситуаций можно пользоваться любыми терминами. И одну и ту же ситуацию можно описать совершенно разными терминами. Например, когда мы несём тяжёлый чемодан, мы можем описать ситуацию в терминах теории Аристотеля, где чемодан будет стремиться к «своему месту»; в терминах Ньютона, где мы преодолеваем силу гравитационного взаимодействия земли и чемодана; или в терминах Эйнштейна, где мы преодолеваем искривление пространства-времени. Важно заметить, что на раннем этапе Фейрабенд рассматривал целые научные теории в контексте критики кумулятивистской модели развития науки. И исходя из этой критики, теории несовместимы, то есть не могут быть одновременно верными.

В последующей работе «Объяснение редукция эмпиризм» Фейерабенд дополнил свою теорию тем, что отношение между обыденным языком и языком какой-либо научной теории схоже с отношениями между языками только научных теорий, так как научные теории детерминируют значение слов обыденного языка. Например, просто используя слово «вниз» или «вверх», мы должны принимать определённую теорию пространства. Таким образом даже обыденный язык не служит способом коммуникации между сторонниками разных научных теорий. В этой же работе Фейерабенд полностью уходит от влияния Карла Поппера, бывшего его учителем, и на смену несовместимости научных теорий приходит несоизмеримость. Во всех последующих работах Фейерабенд также развивал свою теорию несоизмеримости, согласно которой научные теории совместимы, то есть утверждения одной теории нельзя представить в виде отрицания другой теории. Как мы не можем представить взаимное отрицание физики и химии, хотя они оперируют совершенно разными понятиями и рассматривают одни и те же предметы с разных точек зрения. У теорий нет общего основания для взаимного отрицания и критики.

Несоизмеримость и эпистемологический анархизм 
Несоизмеримость научных теорий является одним из оснований эпистемологического анархизма, к которому Фейерабенд пришёл в 1970-х годах. Две главные работы данного периода «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975) и «Наука в свободном обществе» (1978). Данный подход отрицает существование универсальных критериев истинности научных теорий и знания в целом. Навязывание подобных критериев обществом или государством рассматривается как тормоз в свободном развитии науки. Каждый ученый вправе развивать свою теорию, сколь бы абсурдной или устаревшей она ни казалась. А все остальные люди должны быть свободны в выборе теорий, которых они придерживаются. Несоизмеримость дает право на существование любой научной теории.

Критика тезиса несоизмеримости Куна — Фейерабенда 
Тезис Куна — Фейерабенда вызвал в научном сообществе широкую дискуссию и не раз подвергался критике. Так, например, американский философ Хилари Патнэм, создав свою теорию значения и референции, утверждал, что тезис о несоизмеримости опровергает сам себя и приводит в конечном счете к невозможности переводить с других языков, проводить любые интерпретации. А если мы совсем не можем интерпретировать «шумы организмов», то у нас нет основания рассматривать их как мыслящие, говорящие и даже как личности. И, если тезис Куна — Фейерабенда был бы верен, то члены других культур, включая учёных XVII века, могли бы фигурировать в наших теоретических контекстах «только как животные, обнаруживающие в качестве реакций на стимулы шумы, курьёзно походящие на английский и итальянские языки».

См. также 
 Соизмеримость (философия)

Примечания

Литература 
 Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна  / Пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. Предисловие С. П. Капицы. — : «Дом интеллектуальной книги», 2002. — 248 с.
 Современная западная философия. Энциклопедический словарь  / Под. ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова, при участии Т. А. Дмитриева. — , 2009. — С. 162.
 Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. Пер. с англ. / Перевод С. Кузнецова, Науч. ред. Мамчур Е. А. — : «Логос», 1998. — 296 с.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М: Прогресс, 1986. 542 С.
Патнэм Х. Философы и человеческое понимание. — Москва: Логос, 1996. — С. 231. — 400 с.
А. Л. Никифоров. Философия науки: история и методология. — Москва: Дом интеллектуальной книги, 1998. — С. 108—109. — 280 с.
Theocharis, T., and Psimopoulos, M. Where science has gone wrong (англ.) // Nature. — 1987. — No. 329. 
Kuhn, T. Possible Worlds in History of Science. — Chicago: University of Chicago Press, 2000
Eric Oberheim, Paul Hoyningen-Huene. The Incommensurability of Scientific Theories // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta. — Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018.
Feyerabend P. Explanation, Reduction and Empiricism // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. — 1962. — № 3. — С. 28—97.
Hoyningen-Huene, P. Reconstructing Scientific Revolutions. The Philosophy of Science of Thomas S. Kuhn,. — Chicago: University of Chicago Press., 1993.
Fleck, L. Genesis and Development of a Scientific Fact. — Chicago: University of Chicago Press, 1935

Ссылки 
 Пол Фейерабенд. «Против метода: Очерк анархистской теории познания» или в ином переводе «Против методологического принуждения» 
 Пол Фейерабенд «Наука в свободном обществе» 
 Eric Oberheim and Paul Hoyningen-Huene INCOMMENSURABILITY, REALISM AND META-INCOMMENSURABILITY
 The Incommensurability of Scientific Theories || Stanford encyclopedia of philosophy 
 А. Л. Никифоров Философия науки: история и методология 
 Feyerabend P. Explanation, Reduction, Empiricism 
 Онто-гносеологическое значение «тезиса несоизмеримости теорий Куна-Фейерабенда» для истории и философии науки 
 Патнэм, Х. Философы и человеческое понимание 

Философия науки
Философия
Философия XX века
Социология науки